7th Heaven (engl. für siebter Himmel) steht für:
 7th Heaven, Originaltitel der US-amerikanischen Fernsehserie (1996–2007), siehe Eine himmlische Familie
 7th Heaven, Originaltitel des US-amerikanischen Filmdramas von Frank Borzage (1927), siehe Das Glück in der Mansarde